Caixa de correio, recipiente de remessas postais 
 Correio de voz, sistema de secretárias eletrônicas